Ма́льмгрен () — шведская фамилия. Известные носители:

 Мальмгрен, Андерс Юхан (1834—1897) — финский учёный-зоолог, Улеаборгский губернатор.
 Мальмгрен, Артур Леопольд (1860—1947) — российский лютеранский епископ, доктор теологии.
 Мальмгрен, Евгений Федорович (1876—1941) — российский музыкант, виолончелист.
 Мальмгрен, Свен-Йоран (род. 1943) — шведский шахматист, чемпион Швеции 1971 г.
 Мальмгрен, Финн (1895—1928) — шведский геофизик, участник экспедиций У. Нобиле.
 Мальмгрен, Харальд (1904—1957) — шведский шахматист, гроссмейстер ИКЧФ, призёр чемпионата мира по переписке.
 Мальмгрен, Эрнфрид (1899—1970) — шведский эсперантист, президент Всемирной ассоциации эсперанто в 1947—1956 гг.
 Мальмгрен, Ярл Эдвард (1908–1942) – финский футболист и хоккеист.